— чрезвычайный и полномочный посол Японии в России с ноября 2015 года.

Карьера 
В 1981 году окончил Токийский университет. В том же году поступил на службу в МИД Японии. Работал в посольстве в России, генеральным консулом в консульстве в Бостоне (США), помощником министра иностранных дел и Генеральным Директором МИД. В ноябре 2015 назначен послом Японии в Москве. Это назначение связывалось с подготовкой визита Владимира Путина в Японию. Известен как знаток России.

Кодзуки выполнял обязанности посла-нерезидента в Туркмении с марта по сентябрь 2016 года.

См. также 
 Посольство Японии в России
 Российско-японские отношения

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства Японии в России

Выпускники Токийского университета
Послы Японии в России
Послы Японии в Туркменистане